

Geografia 
 Francia
 Cantone di Garlin – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Pau
 Garlin – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Germania
 Garlin – località di Karstädt, comune del Brandeburgo

Persone 
 Bunji Garlin – cantante e compositore di Trinidad
 Jeff Garlin – comico, attore e doppiatore statunitense